NZA steht für:
 Neue Zeitschrift für Arbeitsrecht, juristische Fachzeitschrift
 Neue Zeitschrift für Arbeitsrecht (1921–1933), historische juristische Fachzeitschrift
 Nzagi Airport (IATA-Code), Flughafen von Nzagi (Andrada), Provinz Lunda Norte, Angola

NZA ist der künstlerische Nachname folgender Personen:
 Paul NZA, deutscher Musikproduzent

nza steht für:
 Tigon-Mbembe (ISO-639-3-Code), jukunoide Sprache des Kameruns und Nigerias

Abkürzung